Cold Roses — шестой студийный альбом альт-кантри певца Райана Адамса, выпущенный 3 мая 2005 года на лейбле Lost Highway. Это первый диск, записанный Адамсом вместе с организованной им группой The Cardinals. Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, таких как Allmusic, NME, Uncut, Chicago Tribune, Spin и другие.

Об альбоме 
Тираж альбома Cold Roses в США составил 159,000 копий.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Примечания

Ссылки 
 Cold Roses allmusic.com

Альбомы Райана Адамса
Альбомы Lost Highway Records